Вазера́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 70 км на північ від Тулузи, 21 км на північ від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 296 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 715,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вазерак на сайті французького Національного інституту географії
 Вазерак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вазерак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вазерак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вазерак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна